En Pologne, Dąbrówki peut désigner :

dans  la voïvodie des Basses-Carpates
 Dąbrówki, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Dąbrówki, village de la gmina de Kozienice, dans le powiat de Kozienice, 
 Dąbrówki, village de la gmina de Głowaczów, dans le powiat de Kozienice, 
 Dąbrówki, village de la gmina de Grabów nad Pilicą, dans le powiat de Kozienice,
 Dąbrówki, village du powiat de Sierpc,
 Dąbrówki, village du powiat de Żuromin.

dans la voïvodie de Podlachie
 Dąbrówki, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Dąbrówki, un village.